Cow Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cow Hill (Arizona)	
 Cow Hill (Connecticut)	
 Cow Hill (Kalifornien)	
 Cow Hill (Maine)	
 Cow Hill (Massachusetts)	
 Cow Hill (Missouri)	
 Cow Hill (Vermont)